Robert Collins, Rob Collins, Bob Collins, Bobby Collins
 Robert D. Collins (1928–2013) – amerykański patolog
 Bobby Collins, wł. Robert Young Collins (1931–2014) – szkocki piłkarz i trener piłkarski
 Robert O. Collins (1933–2008) – amerykański historyk
 Bobby Collins, wł. Thurmon Collins Jr. (ur. 1933) – amerykański trener futbolu amerykańskiego
 Bob Collins (1934–2018) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Bob Collins (1937–2018) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Bob Collins, wł. Robert Lindsay Collins (1946–2007) – australijski polityk, minister
 Bobby Collins (ur. 1951) – amerykański komik i aktor
 Bobby Lee Collins (ur. 1966) – amerykański baseballista i trener baseballu
 Rob Collins, wł. Robert James Collins (1963–1996) – brytyjski muzyk, klawiszowiec The Charlatans
 Rob Collins, wł. Robert Collins (ur. 1978) – kanadyjski hokeista
 Rob Collins (ur. 1979) – australijski aktor

 Robert Collins (ur. 1924) – brytyjski wioślarz